Sniper kan avse:

Sniper – en engelsk benämning och även svensk folkmun för en prickskytt
Sniper rifle – en engelsk benämning för ett prickskyttegevär
Sniper (film) – en amerikansk film från 1993
Sniper (musikgrupp) – ett band grundat 1997 i Kuusankoski i Finland